

Patronyme 

 Chris Birchall, (1984-), (footballeur anglo-trinidadien)
 Shannon Birchall, (? - ?), (contrebassiste australien)

Homonymie
Homonymie de patronyme